Felix Shinder (né le 29 août 1986 à Odessa) est un auteur-compositeur-interprète et acteur ukrainien. Fondateur du groupe musical "Dengi Vpered" depuis 2016. Finaliste de la 5e saison de l'émission «The Voice» en Ukraine.

Biographie 

Né le 29 août 1986 à Odessa. Mère - Larisa Shinder (Morozova) - musicienne, pianiste, la famille vivait sans père. L'arrière-grand-père est un célèbre astronome. La famille a des racines franco-juives. Félix fait ses études à Odessa. Dès l'âge de 11 ans, il se passionne pour l'ornithologie. Il rêvait de travailler dans une réserve de biosphère. A 13 ans, participant à la PAS (Petite Académie des Sciences), il écrit un ouvrage sur les oiseaux. Il fait ainsi un appel au directeur adjoint du zoo d'Odessa pour obtenir un examen du travail et reçoit une offre pour un petit travail de soin des oiseaux.

En 2000, alors que Félix avait 14 ans, la famille a émigré en Israël et a vécu à Netanya.
Félix a étudié l'hébreu à Ulpan «Akiva» puis dans une école secondaire ordinaire. En 2002, la famille est retournée à Odessa. Après avoir eu son bac, il n'a pas choisi de profession et a commencé à se chercher.
A 17 ans, emporté par la philosophie des beatniks, il passe plusieurs années en voyageant en auto-stop. Dans l'un de tels voyages, il reçoit en cadeau d'un ami un harmonica blues, cet instrument devient son bon camarade de la route.

Il s’intéresse beaucoup à cet instrument et commence à le jouer à l'oreille. Les réflexions et les émotions liées à la route il transforme en poésie, qui deviendra plus tard la base de l'écriture de chansons.

Carrière 
A 20 ans, il crée son premier groupe musical est s’oriente vers blues-rock, reggae. Le groupe interprète les chansons originales de Felix. Bientôt, il compose une chanson sur un thème folklorique - «Odesskaya». Elle devient après quelques années la base d'une nouvelle direction musicale pour Felix - les chansons folk.

Félix et son groupe se produisent dans des clubs underground. En 2013, il a reçu une invitation à participer au casting de The Voice en Ukraine. Lors des auditions à l'aveugle, il interprète la chanson «Limonchiki», mais quitte le projet. La même année, Félix crée un trio acoustique - chant, guitare, accordéon - pour travailler dans un restaurant et travaille sur un répertoire de chansons folkloriques, en tout nouveau format pour lui. Il ajoute ensuite des sections rythmiques et des cuivres, des bois. Felix est poussé par l'idée de définir la chanson folklorique d'Odessa aux yeux du public comme une couche distincte du folklore d'Odessa, il la popularise de toutes les manières possibles. Felix Shinder définit le genre dans lequel  il travaille - une combinaison du folklore urbain de Moldavanka, du klezmer, des rythmes balkaniques et d'un «humour d'Odessa» original.

En automne 2014, son groupe participe à l'ouverture du Festival International «Odessa Jazz Fest 2014»,
En mars 2015, il participe pour la deuxième fois à l'émission télé The Voice en Ukraine. À l’étape des auditions à l'aveugle, il interprète brillamment la chanson «Fonariki» et devient membre de l'équipe de Svyatoslav Vakarchuk.
Felix devient le finaliste du projet télévisé et reçoit une reconnaissance publique pour son originalité et sa sincérité. En décembre 2015, UMIG MUSIC sur iTunes et d'autres plateformes musicales publie la chanson de Felix Shinder «Odesskaya» (auteur - Felix Shinder). À la veille du Nouvel An, l'équipe donne un concert solo sur la scène de la Philharmonie d'Odessa, qui devient un repère pour le groupe, et fait salle comble. Felix est étroitement engagé dans la sélection du répertoire du nouvel album, un concept d'enregistrement spécial qui permet à l'ensemble du groupe d'enregistrer chaque chanson en studio en même temps en une seule prise.

Felix travaille également sur l'image et l'apparence du groupe, sélectionne les costumes, réfléchit et met en place des décors pour les concerts, et élargit l'équipe de travail.
10 juillet 2015 Felix Shinder, sur invitation spéciale, se produit à l'ouverture du 6e Festival international du film d'Odessa (OIFF). En août 2015, Felix et son groupe se produisent au Koktebel Jazz Festival 2015.

En septembre 2015, Felix présente son premier clip - sur la chanson «Fonariki». Début 2016, il part en tournée avec le groupe en Amérique du Sud. Le 12 mars 2016, il interprète la légendaire «7:40» accompagnée des orchestres NAONI et Odessa City Orchestra au Palais d'Octobre à Kyiv.
En 2016 il sort son premier album de la chanson folk.

Plus de deux mille spectateurs se rassemblent pour la présentation de l'album au Green Theatre d'Odessa.
Le public nomme Felix Shinder «le roi du folklore d'Odessa», et son groupe devient le visage musical d'Odessa. En décembre 2016, Felix reçoit le prix «Reconnaissance populaire» dans la nomination «Découverte musicale de l’année».

En avril 2017, Felix se produit avec l'Orchestre de Kyiv des Forces armées ukrainiennes dans le cadre d'un concert à la mémoire de Leonid Utyosov sur la scène de l'Opéra académique national d'Odessa et de ballet. Il devient le gagnant de la 1ère place au concours annuel de la chanson d'Odessa "Je chante pour toi, mon Odessa!".

De plus, en avril 2017, lil sort son deuxième clip, qui est diffusée sur la principale chaîne musicale d'Ukraine M1.
En 2018, Felix participe à nouveau au Koktebel Jazz Festival. En février 2019, Felix et son groupe deviennent lauréats du Grand Prix du 27e Prix du peuple Plauen Volherbst en Allemagne.

Felix Shinder participe régulièrement à de grands festivals de musique tels que Odessa Jazz Fest, Koktebel Jazz Festival, Atlas Weekend, OIFF, Woodstock Ukraine, Taki-Da Fest, Kyiv Music Market, Odessa Sea Fest, Tsimes Market, etc. Et aussi des festivals européens internationaux comme Sommerfestival Der Kulturen à Stuttgart, FolkHerbst Preisverleihung, International Klezmer Festival Fürth. Felix a des concerts aux États-Unis, en Amérique latine, en France, en Allemagne , en Hollande, en Pologne, en Bulgarie et dans d'autres pays de l'arène musicale internationale.

En 2019 il donne ses concerts à Paris. 

Au printemps 2021, Felix Shinder est l'invité spécial de plusieurs événements ukrainiens tels que la Fashion Week et le Fashion Day. Apparaît sur la couverture du numéro anniversaire du magazine Ukrainian Fashion. En mai 2021, il organise le premier concert numérique en ligne et lance un nouveau format pour ses performances.

À la suite de la guerre en Ukraine il continue à travailler sur la musique en France.

Vie privée 

Felix Shinder est marié et a une fille, Emmanuelle. Il a rencontré sa femme en 2018 à Paris.

Style de musique

Liens externes 

 YouTube official of Felix Shinder
 Facebook
 BandLink

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance à Odessa
Chanteur ukrainien
Acteur ukrainien
Participant à The Voice